Bressa ist der Name folgender Personen:

 Gianclaudio Bressa (* 1956), italienischer Politiker
 Giuseppe Maria Bressa (1742–1817), Bischof von Concordia